Grums (gemeente), een Zweedse gemeente in Värmland
Grums (plaats), een plaats in de Zweedse gemeente Grums